Ги́сли Эдн Га́рдарссон (, род. 15 декабря 1973, Рейкьявик, Исландия) — актёр, театральный режиссёр и сценарист. Соучредитель театральной группы . Массовому зрителю известен прежде всего по роли предводителя ассасинов в фильме «Принц Персии: Пески времени».

Театральным дебютом молодого режиссёра, выпускника Исландской академии искусств, стала постановка в 2002 году в Рейкьявике акробатической версии «Ромео и Джульетты». Спустя год после премьеры спектакль перекочевал на подмостки лондонского театра «Янг-Вик».

В 2010 году Гисли был награждён Орденом Исландского сокола за вклад в развитие и продвижение национального театрального искусства в мире.

Фильмография

Театральные постановки 
 2002 — «Ромео и Джульетта» (режиссёр и исполнитель роли Ромео)
 2005 — «Войцек»
 2006 — «Превращение»
 2007 — Love
 2010 — «Фауст»
 2011 — «Сердце Робин Гуда»
 2012 — Bastard
 «Братья Львиное сердце» (в планах)

Примечания

Литература